Machaeroides (Макаероидес — „бодежолики”) је изумрли род плаценталних сисара, из изумрле потпородице Machaeroidinae унутар изумрле породице Oxyaenidae, који је у периоду од раног до средњег еоцена настањивао подручје Сјеверне Америке.

Етимологија назива

Опис 
Врсте из рода Machaeroides су по свом изгледу наликовали на представнике изумрле потпородице мачака Machairodontinae, и по величини су достизале димензије омањег стафорд теријера. Имале су дуге сабљасте горње очњаке и кратке доње очњаке, издужене лобање са танком вилицом, и кретале су се плантиградно. Зубна формула код врсти из овог рода је . Доњи трећи пар сјекутића (i3) је већи од остали, док је први пар сјекутића (i1) или мален или није присутан у вилици. Први и други пар доњи преткутњака (p1-2) има двоструки коријен. Врста Machaeroides eothen је тежила између 10 до 14 kg, достизала је дужину од 1,2 m и у раменима висину од 25 до 30 cm, док је врста Machaeroides simpsoni била нешто мања.

Понашање и палеоекологија 
Врсте из рода Machaeroides су биле копнени предатори који су у прошлости Сјеверне Америке настањивали плавне равнице и кишне шуме. Иако су биле мале, ове врста су могле да савладају и плијен много већи од себе (као што су то биле ране врсте примитивни носорога и коња), користећи своје дуге сабљасте очњаке и снажне предње удове.

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Machaeroides.

Временска распрострањенст рода Machaeroides унутар породице Oxyaenidae

Види још 
 Класификација сисара
 Machaeroidinae

Референце 

Oxyaenidae
Изумрли сисари Северне Америке